Savaron est le nom de personnalités :
 Jean Savaron, sieur de Villars, (1566-1622), ancien avocat au barreau de Bordeaux, devenu lieutenant-général de la sénéchaussée d’Auvergne, fut également écrivain et historien.
 Jean-Baptiste Savaron, homme politique auvergnat, maire d'Orcines en 1797, puis de 1800 à 1816. 

Le Savaron est également un fromage d'Auvergne.